Фэнчэн (Ляонин) — городской уезд городского округа Даньдун провинции Ляонин (КНР)
 Фэнчэн (Цзянси) — городской уезд городского округа Ичунь провинции Цзянси (КНР)